Osoby o tym nazwisku:
 Dmitrij Cziżykow − rosyjski lekkoatleta
 Siergiej Cziżykow − rosyjski lekkoatleta